Reflux betekent 'terugvloeien' en kan verwijzen naar:
 Oesofageale reflux, of Gastro-oesofageale reflux, het terugvloeien van maagzuur in de slokdarm
 Refluxziekte, het optreden van zuurbranden ten gevolge van gastro-oesofageale reflux
 Vesico-ureterale reflux, het terugvloeien van urine uit de blaas naar de nieren
 Reflux (scheikunde), een laboratoriumtechniek
 retrograde menstruatie, Reflux-theorie van Sampson